Cette page recense des événements qui se sont produits durant l'année 1792 dans les Pyrénées-Orientales.

Contexte

Chronologie

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Naissances 
 , à Estagel : Victor Arago, futur militaire.
  à Ponteilla : Joseph Jaubert de Réart, futur homme politique et historien.

Décès 
 , à Codalet : Pierre d'Aguilar, ancien maire de Perpignan.

Annexes

Bibliographie

Notes 

Pyrénées-Orientales
Chronologie des Pyrénées-Orientales
Révolution française dans les Pyrénées-Orientales